Чемпионат Болгарии по футболу 2013/2014 — 90-й сезон главного футбольного первенства Болгарии. Он начался 19 июля 2013 и закончился в мае 2014. Чемпионский титул защищаетл клуб «Лудогорец».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Первый этап

Плей-офф за чемпионство

Плей-офф за сохранение места в лиге

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Чемпионат Болгарии по футболу
Болгария
Спорт в Болгарии в 2013 году
Спорт в Болгарии в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году